Эль-Висо-дель-Алькор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Алькорес.

Население

Примечания

Ссылки 
  CRONICAS DEL PARAISO
 El Viso del Alcor
 Situación geográfica de El viso del Alcor
 Colectivo Ecopacifista Solano
 Web del Ayuntamiento de El Viso del Alcor
 Elviso.net Revista Digital Independiente
  Elvisoesasi Blog de información sobre El Viso
  gentedelviso Blog de El Viso
  Hdad. del Stmo. Xto. de la Vera+Cruz y María Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos
  Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи